Alan Bissett, scrittore e drammaturgo scozzese
David Bissett, bobbista canadese
Josie Bissett, attrice statunitense
Ron Bissett, cestista canadese